|-
|(49251)||1998 TR17|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,112|| align=right|1,33|| align=right|4,249||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49252)||1998 TZ18|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,178|| align=right|3,85|| align=right|4,174||MBA||14. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49253)||1998 TF21|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,042|| align=right|4,58|| align=right|4,225||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49254)||1998 TQ25|| align=right|15,7|| align=right|2,685|| align=right|0,069|| align=right|2,37|| align=right|4,400||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49255)||1998 TJ29|| align=right|16,0|| align=right|2,452|| align=right|0,180|| align=right|1,73|| align=right|3,840||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49256)||1998 TA31|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,198|| align=right|4,62|| align=right|4,148||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49257)||1998 TJ31|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,102|| align=right|5,67|| align=right|4,241||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49258)||1998 TM32|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,112|| align=right|1,31|| align=right|3,748||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49259)||1998 TF33|| align=right|14,6|| align=right|2,294|| align=right|0,035|| align=right|6,18|| align=right|3,475||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49260)||1998 TU33|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,216|| align=right|4,07|| align=right|4,108||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49261)||1998 TW33|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,188|| align=right|13,58|| align=right|4,032||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49262)||1998 TY34|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,194|| align=right|2,28|| align=right|3,764||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49263)||1998 TJ36|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|15,50|| align=right|4,164||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49264)||1998 UC|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,252|| align=right|24,66|| align=right|3,644||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(49265)||1998 UM3|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,226|| align=right|0,83|| align=right|3,614||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49266)||1998 UW5|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,124|| align=right|4,12|| align=right|4,039||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49267)||1998 UU6|| align=right|13,4|| align=right|2,540|| align=right|0,224|| align=right|14,24|| align=right|4,048||MBA||18. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49268)||1998 UV7|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,160|| align=right|14,72|| align=right|4,401||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49269)||1998 UW7|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,117|| align=right|7,81|| align=right|4,060||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49270)||1998 UB9|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,042|| align=right|2,06|| align=right|4,283||MBA||17. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49271)||1998 UG15|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,055|| align=right|7,51|| align=right|3,564||MBA||20. oktober 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(49272)||1998 UT16|| align=right|13,9|| align=right|2,634|| align=right|0,217|| align=right|12,46|| align=right|4,275||MBA||27. oktober 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(49273)||1998 UY18|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,094|| align=right|3,22|| align=right|4,073||MBA||27. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49274)||1998 UB20|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,099|| align=right|0,71|| align=right|4,289||MBA||28. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49275)||1998 UO20|| align=right|13,5|| align=right|2,611|| align=right|0,097|| align=right|12,08|| align=right|4,218||MBA||28. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49276)||1998 UA21|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,187|| align=right|7,36|| align=right|4,003||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49277)||1998 UK22|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,068|| align=right|13,02|| align=right|4,092||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49278)||1998 UO22|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,048|| align=right|1,53|| align=right|4,771||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49279)||1998 UP22|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,200|| align=right|7,56|| align=right|4,049||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49280)||1998 UT22|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,160|| align=right|14,08|| align=right|4,058||MBA||28. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(49281)||1998 UX22|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|3,22|| align=right|4,151||MBA||30. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49282)||1998 UA24|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,197|| align=right|6,85|| align=right|3,613||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49283)||1998 UG29|| align=right|14,4|| align=right|2,473|| align=right|0,080|| align=right|6,98|| align=right|3,887||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49284)||1998 US29|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,207|| align=right|10,75|| align=right|4,025||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49285)||1998 UT29|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,144|| align=right|7,96|| align=right|4,106||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49286)||1998 UC30|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,235|| align=right|7,57|| align=right|4,345||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49287)||1998 US31|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,083|| align=right|3,93|| align=right|4,299||MBA||22. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49288)||1998 UD33|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,103|| align=right|5,54|| align=right|3,484||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49289)||1998 UH40|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,280|| align=right|4,53|| align=right|4,174||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49290)||1998 UV41|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,209|| align=right|2,74|| align=right|3,776||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49291)||1998 VJ|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,165|| align=right|15,37|| align=right|4,288||MBA||8. november 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(49292)||1998 VA1|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,158|| align=right|14,67|| align=right|4,147||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49293)||1998 VK1|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|14,47|| align=right|4,079||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49294)||1998 VG2|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,275|| align=right|3,11|| align=right|3,596||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49295)||1998 VJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,137|| align=right|7,06|| align=right|4,056||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49296)||1998 VD3|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,116|| align=right|11,79|| align=right|4,250||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49297)||1998 VY4|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,139|| align=right|1,45|| align=right|3,819||MBA||11. november 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(49298)||1998 VS5|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,021|| align=right|22,42|| align=right|4,312||MBA||2. november 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(49299)||1998 VU5|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,075|| align=right|3,49|| align=right|4,019||MBA||11. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49300)||1998 VZ5|| align=right|14,8|| align=right|2,289|| align=right|0,137|| align=right|7,28|| align=right|3,463||MBA||13. november 1998||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(49301)||1998 VD6|| align=right|14,3|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|10,45|| align=right|4,044||MBA||11. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49302)||1998 VW7|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,146|| align=right|3,96|| align=right|3,810||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49303)||1998 VN9|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,146|| align=right|12,81|| align=right|4,215||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49304)||1998 VT9|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,111|| align=right|2,89|| align=right|3,715||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49305)||1998 VQ13|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,185|| align=right|1,84|| align=right|4,229||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49306)||1998 VS13|| align=right|15,1|| align=right|2,451|| align=right|0,226|| align=right|11,70|| align=right|3,836||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49307)||1998 VJ15|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,119|| align=right|5,92|| align=right|4,083||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49308)||1998 VV15|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,080|| align=right|5,87|| align=right|4,028||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49309)||1998 VB16|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,173|| align=right|2,85|| align=right|3,737||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49310)||1998 VD17|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,091|| align=right|21,45|| align=right|4,339||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49311)||1998 VZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,239|| align=right|4,53|| align=right|4,258||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49312)||1998 VA18|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,160|| align=right|12,70|| align=right|4,104||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49313)||1998 VM18|| align=right|13,4|| align=right|2,476|| align=right|0,085|| align=right|13,30|| align=right|3,896||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49314)||1998 VN19|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,170|| align=right|6,96|| align=right|3,789||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49315)||1998 VP21|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,198|| align=right|3,81|| align=right|4,150||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49316)||1998 VX23|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,184|| align=right|6,04|| align=right|3,638||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49317)||1998 VN24|| align=right|13,1|| align=right|2,671|| align=right|0,155|| align=right|14,34|| align=right|4,366||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49318)||1998 VE25|| align=right|15,9|| align=right|2,543|| align=right|0,206|| align=right|2,96|| align=right|4,054||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49319)||1998 VT25|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,227|| align=right|2,69|| align=right|4,392||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49320)||1998 VJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,184|| align=right|1,57|| align=right|3,819||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49321)||1998 VY28|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,285|| align=right|2,58|| align=right|4,093||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49322)||1998 VN29|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,057|| align=right|10,77|| align=right|4,016||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49323)||1998 VN30|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,177|| align=right|6,11|| align=right|3,624||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49324)||1998 VX30|| align=right|13,7|| align=right|2,544|| align=right|0,146|| align=right|13,52|| align=right|4,057||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49325)||1998 VK31|| align=right|14,2|| align=right|2,468|| align=right|0,084|| align=right|8,21|| align=right|3,877||MBA||14. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49326)||1998 VL31|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,136|| align=right|14,50|| align=right|4,106||MBA||14. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49327)||1998 VZ33|| align=right|15,8|| align=right|2,680|| align=right|0,107|| align=right|3,63|| align=right|4,387||MBA||11. november 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(49328)||1998 VL35|| align=right|13,9|| align=right|2,594|| align=right|0,167|| align=right|11,25|| align=right|4,177||MBA||1. november 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49329)||1998 VQ35|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,095|| align=right|3,77|| align=right|4,244||MBA||9. november 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49330)||1998 VE36|| align=right|15,8|| align=right|2,697|| align=right|0,204|| align=right|2,74|| align=right|4,428||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49331)||1998 VZ37|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,129|| align=right|13,58|| align=right|4,216||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49332)||1998 VC44|| align=right|14,6|| align=right|2,487|| align=right|0,142|| align=right|4,30|| align=right|3,922||MBA||15. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49333)||1998 VP45|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,153|| align=right|6,00|| align=right|4,126||MBA||11. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49334)||1998 VU45|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,264|| align=right|3,98|| align=right|3,614||MBA||14. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49335)||1998 VV45|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,146|| align=right|15,74|| align=right|4,388||MBA||14. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49336)||1998 VC49|| align=right|14,2|| align=right|2,693|| align=right|0,039|| align=right|21,07|| align=right|4,419||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49337)||1998 VN50|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,116|| align=right|14,19|| align=right|4,273||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49338)||1998 VR51|| align=right|13,7|| align=right|2,625|| align=right|0,197|| align=right|15,14|| align=right|4,253||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49339)||1998 VH54|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,156|| align=right|11,53|| align=right|3,804||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49340)||1998 WG|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,216|| align=right|3,68|| align=right|4,087||MBA||16. november 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(49341)||1998 WW2|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,152|| align=right|4,90|| align=right|4,461||MBA||17. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49342)||1998 WE3|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,031|| align=right|4,50|| align=right|4,538||MBA||18. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49343)||1998 WH3|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,132|| align=right|12,20|| align=right|4,187||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49344)||1998 WC4|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,079|| align=right|6,05|| align=right|4,569||MBA||20. november 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(49345)||1998 WH4|| align=right|13,1|| align=right|2,684|| align=right|0,064|| align=right|4,31|| align=right|4,397||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(49346)||1998 WK4|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,241|| align=right|2,89|| align=right|4,462||MBA||21. november 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49347)||1998 WQ4|| align=right|14,0|| align=right|2,526|| align=right|0,279|| align=right|17,58|| align=right|4,014||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(49348)||1998 WO6|| align=right|14,0|| align=right|2,665|| align=right|0,212|| align=right|19,41|| align=right|4,350||MBA||23. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49349)||1998 WW6|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,117|| align=right|14,25|| align=right|4,281||MBA||24. november 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|49350 Katheynix||1998 WQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,086|| align=right|6,93|| align=right|3,745||MBA||27. november 1998||Baton Rouge||W. R. Cooney
|-
|(49351)||1998 WE9|| align=right|12,4|| align=right|3,006|| align=right|0,084|| align=right|11,16|| align=right|5,210||MBA||27. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49352)||1998 WS9|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,099|| align=right|6,80|| align=right|3,622||MBA||28. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49353)||1998 WY9|| align=right|13,9|| align=right|2,572|| align=right|0,128|| align=right|4,55|| align=right|4,123||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49354)||1998 WP11|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,158|| align=right|14,64|| align=right|4,269||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49355)||1998 WH12|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,197|| align=right|2,10|| align=right|3,784||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49356)||1998 WT13|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,108|| align=right|4,71|| align=right|4,562||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49357)||1998 WG14|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,133|| align=right|15,93|| align=right|4,183||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49358)||1998 WZ14|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,115|| align=right|3,52|| align=right|3,736||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49359)||1998 WB15|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,060|| align=right|7,32|| align=right|4,644||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49360)||1998 WM15|| align=right|14,7|| align=right|2,481|| align=right|0,088|| align=right|7,43|| align=right|3,908||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49361)||1998 WN15|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,114|| align=right|5,14|| align=right|4,557||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49362)||1998 WW16|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,248|| align=right|4,69|| align=right|4,354||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49363)||1998 WZ16|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,084|| align=right|3,06|| align=right|4,484||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49364)||1998 WG17|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,149|| align=right|0,40|| align=right|4,133||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49365)||1998 WR18|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,095|| align=right|6,72|| align=right|4,429||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49366)||1998 WY18|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,058|| align=right|2,05|| align=right|4,414||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49367)||1998 WK19|| align=right|12,7|| align=right|2,576|| align=right|0,125|| align=right|12,93|| align=right|4,135||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49368)||1998 WN19|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,262|| align=right|11,85|| align=right|4,122||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49369)||1998 WO19|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,204|| align=right|11,13|| align=right|4,087||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49370)||1998 WS21|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,132|| align=right|1,94|| align=right|4,194||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49371)||1998 WZ21|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,020|| align=right|1,00|| align=right|4,326||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49372)||1998 WL30|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,118|| align=right|11,88|| align=right|4,299||MBA||26. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49373)||1998 WO35|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,103|| align=right|3,79|| align=right|4,515||MBA||18. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49374)||1998 WD36|| align=right|15,4|| align=right|2,681|| align=right|0,036|| align=right|3,86|| align=right|4,390||MBA||19. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49375)||1998 WW36|| align=right|16,7|| align=right|2,601|| align=right|0,227|| align=right|5,44|| align=right|4,194||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49376)||1998 WB41|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,139|| align=right|13,85|| align=right|4,191||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49377)||1998 WP41|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,073|| align=right|7,89|| align=right|4,658||MBA||24. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49378)||1998 XU2|| align=right|13,9|| align=right|2,673|| align=right|0,178|| align=right|12,10|| align=right|4,369||MBA||7. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49379)||1998 XF3|| align=right|13,7|| align=right|2,535|| align=right|0,147|| align=right|9,89|| align=right|4,036||MBA||8. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49380)||1998 XU4|| align=right|14,4|| align=right|2,831|| align=right|0,043|| align=right|2,50|| align=right|4,762||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49381)||1998 XX4|| align=right|13,4|| align=right|3,025|| align=right|0,135|| align=right|13,40|| align=right|5,261||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49382)||1998 XG5|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,164|| align=right|11,05|| align=right|4,341||MBA||12. december 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(49383)||1998 XP6|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,051|| align=right|4,91|| align=right|4,239||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49384)||1998 XX9|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,141|| align=right|12,81|| align=right|4,199||MBA||12. december 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(49385)||1998 XA12|| align=right|13,0|| align=right|2,365|| align=right|0,315|| align=right|20,68|| align=right|3,637||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49386)||1998 XH12|| align=right|14,3|| align=right|2,547|| align=right|0,116|| align=right|4,89|| align=right|4,065||MBA||4. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49387)||1998 XH16|| align=right|14,2|| align=right|2,652|| align=right|0,303|| align=right|13,11|| align=right|4,319||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49388)||1998 XR20|| align=right|14,3|| align=right|2,900|| align=right|0,064|| align=right|1,04|| align=right|4,937||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49389)||1998 XS20|| align=right|12,8|| align=right|2,750|| align=right|0,247|| align=right|15,82|| align=right|4,561||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49390)||1998 XO21|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,093|| align=right|4,82|| align=right|4,933||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49391)||1998 XH25|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,087|| align=right|6,66|| align=right|4,419||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49392)||1998 XD26|| align=right|14,2|| align=right|2,786|| align=right|0,109|| align=right|8,57|| align=right|4,649||MBA||15. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49393)||1998 XC28|| align=right|14,0|| align=right|2,527|| align=right|0,215|| align=right|13,99|| align=right|4,016||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49394)||1998 XT29|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,050|| align=right|20,96|| align=right|4,316||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49395)||1998 XW32|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,201|| align=right|11,99|| align=right|4,058||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49396)||1998 XG40|| align=right|14,2|| align=right|2,473|| align=right|0,083|| align=right|10,05|| align=right|3,889||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49397)||1998 XU40|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,155|| align=right|13,45|| align=right|4,281||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49398)||1998 XO41|| align=right|13,7|| align=right|2,782|| align=right|0,187|| align=right|7,40|| align=right|4,640||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49399)||1998 XK44|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,199|| align=right|7,76|| align=right|4,460||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49400)||1998 XS44|| align=right|13,6|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|14,66|| align=right|4,128||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49401)||1998 XT44|| align=right|14,2|| align=right|2,649|| align=right|0,140|| align=right|11,04|| align=right|4,311||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49402)||1998 XZ44|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,090|| align=right|6,43|| align=right|4,619||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49403)||1998 XE45|| align=right|13,0|| align=right|2,688|| align=right|0,161|| align=right|14,69|| align=right|4,407||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49404)||1998 XN45|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|3,38|| align=right|4,597||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49405)||1998 XW46|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|4,183||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49406)||1998 XP47|| align=right|13,1|| align=right|2,713|| align=right|0,059|| align=right|11,06|| align=right|4,467||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49407)||1998 XC50|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,071|| align=right|9,35|| align=right|4,555||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49408)||1998 XL50|| align=right|14,1|| align=right|2,721|| align=right|0,084|| align=right|3,58|| align=right|4,487||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49409)||1998 XS50|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,132|| align=right|8,99|| align=right|5,184||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49410)||1998 XR51|| align=right|13,6|| align=right|3,107|| align=right|0,045|| align=right|8,99|| align=right|5,476||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49411)||1998 XT51|| align=right|13,6|| align=right|3,212|| align=right|0,122|| align=right|11,77|| align=right|5,757||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49412)||1998 XV55|| align=right|13,6|| align=right|2,751|| align=right|0,122|| align=right|9,12|| align=right|4,563||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49413)||1998 XZ62|| align=right|13,8|| align=right|2,556|| align=right|0,239|| align=right|10,08|| align=right|4,086||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49414)||1998 XT65|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,193|| align=right|6,48|| align=right|4,206||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49415)||1998 XE68|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,180|| align=right|9,76|| align=right|4,552||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49416)||1998 XG73|| align=right|13,9|| align=right|2,685|| align=right|0,119|| align=right|12,28|| align=right|4,400||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49417)||1998 XM73|| align=right|13,4|| align=right|2,550|| align=right|0,134|| align=right|7,85|| align=right|4,071||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49418)||1998 XP73|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,147|| align=right|7,87|| align=right|4,140||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49419)||1998 XJ74|| align=right|14,2|| align=right|2,568|| align=right|0,155|| align=right|13,46|| align=right|4,114||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49420)||1998 XK74|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,155|| align=right|14,05|| align=right|4,528||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49421)||1998 XC77|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,037|| align=right|2,55|| align=right|4,665||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49422)||1998 XM77|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,116|| align=right|4,75|| align=right|4,136||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49423)||1998 XR77|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,280|| align=right|6,35|| align=right|4,088||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49424)||1998 XC80|| align=right|13,8|| align=right|2,800|| align=right|0,175|| align=right|8,29|| align=right|4,685||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49425)||1998 XE80|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,171|| align=right|11,04|| align=right|4,427||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49426)||1998 XP80|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,326|| align=right|13,35|| align=right|4,435||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49427)||1998 XE86|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,186|| align=right|12,71|| align=right|4,050||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49428)||1998 XL94|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,210|| align=right|7,94|| align=right|4,550||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49429)||1998 XZ95|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,341|| align=right|4,15|| align=right|4,152||MBA||2. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49430)||1998 XZ96|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,109|| align=right|13,65|| align=right|4,861||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(49431)||1998 XB99|| align=right|13,6|| align=right|2,575|| align=right|0,127|| align=right|12,25|| align=right|4,131||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49432)||1998 YD|| align=right|12,9|| align=right|2,700|| align=right|0,045|| align=right|20,89|| align=right|4,436||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49433)||1998 YS|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,112|| align=right|3,64|| align=right|5,245||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49434)||1998 YB1|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,121|| align=right|10,69|| align=right|4,604||MBA||16. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49435)||1998 YH1|| align=right|13,5|| align=right|3,009|| align=right|0,035|| align=right|11,80|| align=right|5,218||MBA||16. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49436)||1998 YX2|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,149|| align=right|8,90|| align=right|4,127||MBA||17. december 1998||Ondřejov||P. Pravec; U. Babiaková
|-
|(49437)||1998 YY3|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,212|| align=right|8,07|| align=right|4,054||MBA||17. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49438)||1998 YD4|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|2,48|| align=right|5,197||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49439)||1998 YC5|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,099|| align=right|11,05|| align=right|5,338||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49440)||1998 YP5|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,081|| align=right|1,66|| align=right|5,516||MBA||21. december 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(49441)||1998 YM6|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,183|| align=right|5,56|| align=right|4,072||MBA||22. december 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(49442)||1998 YD7|| align=right|13,4|| align=right|2,875|| align=right|0,117|| align=right|1,68|| align=right|4,875||MBA||20. december 1998||Uto||F. Uto
|-
|(49443)||1998 YN7|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,241|| align=right|10,80|| align=right|4,315||MBA||22. december 1998||Montelupo||G. Masotti; D. Guidetti
|-
|(49444)||1998 YO7|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,256|| align=right|11,23|| align=right|4,433||MBA||22. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49445)||1998 YS8|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,086|| align=right|14,41|| align=right|4,294||MBA||17. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49446)||1998 YO9|| align=right|13,5|| align=right|2,589|| align=right|0,127|| align=right|14,49|| align=right|4,164||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(49447)||1998 YW11|| align=right|13,8|| align=right|3,223|| align=right|0,087|| align=right|8,34|| align=right|5,784||MBA||26. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|49448 Macocha||1998 YJ12|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,210|| align=right|9,33|| align=right|4,059||MBA||21. december 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(49449)||1998 YN13|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,119|| align=right|10,37|| align=right|4,640||MBA||17. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49450)||1998 YD14|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|8,31|| align=right|4,335||MBA||19. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49451)||1998 YH18|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,115|| align=right|4,35|| align=right|4,189||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49452)||1998 YV18|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|4,682||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49453)||1998 YD19|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,050|| align=right|11,00|| align=right|4,461||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49454)||1998 YH22|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,134|| align=right|5,50|| align=right|3,643||MBA||30. december 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; T. Martin
|-
|(49455)||1998 YO22|| align=right|13,9|| align=right|2,713|| align=right|0,244|| align=right|11,96|| align=right|4,469||MBA||29. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49456)||1998 YD28|| align=right|14,3|| align=right|2,566|| align=right|0,198|| align=right|10,45|| align=right|4,110||MBA||21. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49457)||1998 YC30|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,132|| align=right|13,05|| align=right|4,416||MBA||19. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49458)||1999 AH2|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,114|| align=right|4,01|| align=right|4,192||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49459)||1999 AJ2|| align=right|13,6|| align=right|3,051|| align=right|0,053|| align=right|10,02|| align=right|5,328||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49460)||1999 AT4|| align=right|13,0|| align=right|3,088|| align=right|0,051|| align=right|10,53|| align=right|5,425||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49461)||1999 AK5|| align=right|12,7|| align=right|2,994|| align=right|0,111|| align=right|11,03|| align=right|5,179||MBA||10. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(49462)||1999 AS6|| align=right|13,9|| align=right|2,689|| align=right|0,189|| align=right|16,81|| align=right|4,408||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49463)||1999 AZ6|| align=right|13,1|| align=right|2,990|| align=right|0,041|| align=right|8,40|| align=right|5,170||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49464)||1999 AO7|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,054|| align=right|12,17|| align=right|5,199||MBA||11. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49465)||1999 AT8|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,127|| align=right|4,55|| align=right|4,506||MBA||10. januar 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(49466)||1999 AX8|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,171|| align=right|10,32|| align=right|4,590||MBA||6. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49467)||1999 AC16|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,112|| align=right|8,78|| align=right|4,599||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49468)||1999 AE24|| align=right|13,9|| align=right|2,648|| align=right|0,299|| align=right|12,76|| align=right|4,309||MBA||15. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49469)||1999 AL25|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,100|| align=right|7,93|| align=right|5,742||MBA||15. januar 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(49470)||1999 AZ26|| align=right|14,3|| align=right|2,793|| align=right|0,073|| align=right|5,10|| align=right|4,667||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49471)||1999 AX27|| align=right|14,0|| align=right|2,951|| align=right|0,072|| align=right|12,85|| align=right|5,068||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49472)||1999 AR30|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,120|| align=right|0,51|| align=right|5,201||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49473)||1999 AT32|| align=right|15,4|| align=right|2,943|| align=right|0,130|| align=right|1,23|| align=right|5,049||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49474)||1999 BL|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,150|| align=right|12,98|| align=right|5,513||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49475)||1999 BH3|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|7,79|| align=right|4,225||MBA||19. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(49476)||1999 BA6|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,117|| align=right|5,51|| align=right|3,779||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49477)||1999 BA8|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,150|| align=right|1,79|| align=right|3,823||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49478)||1999 BY8|| align=right|13,5|| align=right|3,094|| align=right|0,107|| align=right|2,74|| align=right|5,441||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49479)||1999 BH9|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,106|| align=right|5,40|| align=right|3,696||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49480)||1999 BX9|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,080|| align=right|8,33|| align=right|5,709||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|49481 Gisellarubini||1999 BJ12|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,130|| align=right|1,18|| align=right|5,445||MBA||24. januar 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(49482)||1999 BV12|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,162|| align=right|6,45|| align=right|5,385||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49483)||1999 BP13|| align=right|13,1|| align=right|2,688|| align=right|0,237|| align=right|6,66|| align=right|4,406||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49484)||1999 BP15|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,136|| align=right|12,82|| align=right|4,337||MBA||27. januar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(49485)||1999 BL16|| align=right|13,5|| align=right|2,986|| align=right|0,181|| align=right|12,17|| align=right|5,160||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49486)||1999 BU18|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,176|| align=right|8,54|| align=right|4,305||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49487)||1999 BM22|| align=right|13,8|| align=right|2,671|| align=right|0,119|| align=right|13,61|| align=right|4,365||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49488)||1999 BZ23|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,135|| align=right|10,42|| align=right|4,139||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49489)||1999 BQ24|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,065|| align=right|6,36|| align=right|4,503||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49490)||1999 BX24|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,177|| align=right|8,88|| align=right|4,596||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49491)||1999 BW25|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,167|| align=right|10,35|| align=right|4,369||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49492)||1999 BC26|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,102|| align=right|4,11|| align=right|5,521||MBA||19. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49493)||1999 CD|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,170|| align=right|6,27|| align=right|3,466||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49494)||1999 CJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,769|| align=right|0,131|| align=right|10,25|| align=right|4,608||MBA||6. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49495)||1999 CU1|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,191|| align=right|5,43|| align=right|4,262||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49496)||1999 CC2|| align=right|13,5|| align=right|2,785|| align=right|0,045|| align=right|4,65|| align=right|4,647||MBA||8. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49497)||1999 CM3|| align=right|13,3|| align=right|3,182|| align=right|0,035|| align=right|8,71|| align=right|5,676||MBA||8. februar 1999||Uto||F. Uto
|-
|(49498)||1999 CO5|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,211|| align=right|11,62|| align=right|4,306||MBA||12. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49499)||1999 CJ8|| align=right|12,9|| align=right|2,990|| align=right|0,053|| align=right|10,01|| align=right|5,169||MBA||13. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49500)||1999 CP9|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,293|| align=right|14,23|| align=right|5,535||MBA||14. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov